Bálint Mihály (1844–1906) ceglédi tanító, szakíró
 Bálint Mihály (1841–1921) gyáros és mecénás
 Bálint Mihály (1896–1970) orvos, pszichoanalitikus, egyetemi tanár
 Bálint Mihály (1932–2020) edző, sportvezető
 Bálint Mihály (1945–2011) lovas, fogathajtó